Kim Hjonu, dél-koreai színész
 Kim Hjonu, dél-koreai labdarúgó
 Kim Hjonu, dél-koreai birkózó